Global Positioning System
 General Problem Solver
 GPS (együttes)